Проспе́кт Патрио́тов — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Проспект Патриотов — улица в городе Воронеже.
 Проспект Патриотов — строящаяся улица в Санкт-Петербурге (название присвоено в 1978 году, открытие первого участка планируется в 2017 году).

См. также 
 Патриотическая улица

Примечания